Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du 5 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Auckland
1976 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1976